Rozděl a panuj může označovat

 rozděl a panuj – strategii politického boje
 Rozděl a panuj (algoritmus) – skupinu algoritmů
 Rozděl a panuj (trilogie) – romány Ludmily Vaňkové